Molly McGlynn ist der Name folgender Personen:

* Molly McGlynn (Regisseurin), kanadische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Molly McGlynn (Schauspielerin), britische Schauspielerin